Heussaff ou Heusaff est un nom de famille toponymique qui dérive d'une ancienne orthographe de l'île d'Ouessant (Eusa en breton moderne). Comme pour le patronyme Henaff ou Gourcuff, le digraphe -ff a été introduit par les auteurs du Moyen Âge pour indiquer une voyelle nasalisée. En fait, l'orthographe moderne devrait être Heussañ. 

Heussaff est un patronyme porté par : 
 Alan Heusaff, (1921-1999), militant nationaliste et linguiste breton, membre du Parti national breton.
 , (1957-), écrivaine.
 Solenn Heussaff, (1985-), actrice, mannequin et chanteuse philippine.

Références 

Patronyme breton